Сісса́к-Медо́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 697 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1799,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сіссак-Медок
 Сіссак-Медок на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сіссак-Медок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда